Philorheithridae är en familj av nattsländor. Philorheithridae ingår i överfamiljen Leptoceroidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Philorheithridae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Philorheithridae